Die Marburg Open 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 29. Juni bis 4. Juli 2015 in Marburg stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 27. bis 29. Juni 2015 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 30 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 191 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 179 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 80 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Marburg